Im Busch steht für folgende Ortsteile:

 Im Busch (Barmen), Nordrhein-Westfalen
 Im Busch (Radevormwald), Nordrhein-Westfalen
 Im Busch (Sievershütten), Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Imbusch
 Im Büschgen, Hofschaft in Ronsdorf, Wuppertal